Pietro I di Courtenay (1126 circa – 1180-1183) – crociato, fu il sesto figlio di re Luigi VI di Francia
 Pietro II di Courtenay (1155-1219) – figlio del precedente, fu imperatore latino di Costantinopoli